А́нна Серге́евна Лоозе (28 декабря 1987, Тольятти, СССР) — российская спортсменка по прыжкам в воду, мастер спорта международного класса.

Биография 
Родилась в Тольятти, где начала заниматься прыжками в воду в секции КСДЮСШОР № 10 «ОЛИМП». Тренерами были Александр Косырев и Ирина Толмачёва.

В настоящее время сама работает тренером по прыжкам в воду КСДЮСШОР «Олимп» (Тольятти)

Спортивные достижения 
Мастер спорта международного класса по прыжкам в воду.
 6-кратный победитель и 12-кратный призёр Первенства России.
 Победитель и 4-кратный призёр Чемпионата России.
 3-кратный победитель и 4-кратный призёр Кубка России.
 Неоднократный призёр международный и всероссийских соревнований.
 Серебряный призёр Первенства Мира, 2002 г.
 Бронзовый призёр Первенства Европы, 2002 г.
 Победитель и призёр I летней спартакиады учащихся России, 2003 г.
 Победитель «Кубка Европейских чемпионов», 2004 г.
 Победитель в синхронных прыжках и серебряный призёр в одиночном выступлении Первенства Европы (2005).

В 2002 году Анна Лоозе стала серебряным призёром чемпионата России в синхронных прыжках с трехметрового трамплина в паре с Юлией Ионовой.

В 2003 году на зимнем чемпионате России по прыжкам в воду стала третьей на метровом трамплине, и третьей в синхронных прыжках с вышки 10 м (в паре с Юлией Ионовой). В том же году Анна завоевала серебряные медали чемпионата России по синхронным прыжкам на трёхметровом трамплине (в паре с Надеждой Бажиной)

В 2004 году в паре с Надеждой Бажиной стала победительницей Кубка России в синхронных прыжках.

Примечания 

Прыгуны в воду России
Спортсмены Тольятти